Dussel ist der Familienname folgender Personen:
 Enrique Dussel (* 1934), argentinischer Philosoph, Historiker und Theologe
 Konrad Dussel (* 1957), Professor für Neuere Geschichte an der Universität Mannheim

Siehe auch:
 Dusel
 Düssel (Begriffsklärung)